Шібу́я (; ) — місцевість в Японії, у Токіо, в районі Шібуя.
Район Шібуя. Однойменний квартал (Шібуя 1-4) з населенням понад 3 тисячі чоловік. До 2-ї пол. XIX ст. — село Шібуя (渋谷村); після — містечко Шібуя (渋谷町). Загальна назва місцевості довкола залізничної станції Шібуя, відомий токійський комерційно-культурний центр. Також — коротка назва району Шібуя.

Посилання 
 Район Шібуя 

́
Токіо